Несколько одноимённых островов:
 Ист (остров, Фолклендские острова)
 Ист (остров, Хорватия)